Stoczek Łukowski  peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Stoczek Łukowski  est une ville de la voïvodie de Lublin
 Stoczek Łukowski  est une gmina dont cette ville est le siège administratif (chef-lieu)